Ю́нус ибн Хаби́б (, Юнус, сын Хабиба):
 Юнус ибн Хабиб ад-Дабби (ум. в ) — известный арабский лингвист, грамматист басрийской школы.
 Юнус ибн Хабиб аль-Иджли (ум. в ) — хадисовед.